Youri Valeriïovytch Diatchenko - de l'ukrainien :  et en anglais :  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukrainien.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il joue se premiers matchs avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl dans la Vyschaïa liga, le second échelon russe. De 2001 à 2006, il a évolué dans la Superliga avec le 
Neftekhimik Nijnekamsk, le Sibir Novossibirsk et le Vitiaz Tchekhov. En 2007, il intègre l'effectif du HK Sokol Kiev.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 32|| 6|| 5|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2000-2001 || HK Berkout Kiev || LEE|| 29|| 8|| 13|| 21|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Kiev || LEE || 4|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 28|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 12|| 4|| 7|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 24|| 4|| 1|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 13|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 13|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 32|| 5|| 4|| 9|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HK Dmitrov || Vyschaïa Liga || 15|| 3|| 1|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Spoutnik Nijni Taguil || Vyschaïa Liga || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Dinamo Minsk || Ekstraliga|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Sokol Kiev || Vyschaïa Liga || 31|| 8|| 7|| 15|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HK Sokol Kiev || Vyschaïa Liga || 50|| 19|| 13|| 32|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK Sokol Kiev || Vichtcha Liha || || || || || || || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Sokol Kiev || Vichtcha Liha || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010|| HK Sokol Kiev|| Ekstraliga || 39|| 12|| 8|| 20|| 48|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en juin 1982
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace